Иван Иванович Дунаев  (1788—1843) — профессор технологии Казанского университета.

Биография 
Родился в 1788 году. Происходил из духовного звания и с 1798 года учился в Ярославской духовной семинарии. Затем, с 26 сентября 1806 года учился в Санкт-Петербургском главном педагогическом институте, из которого 27 февраля 1811 года был назначен в Казанский университет магистром по части химии и технологии.

С 26 марта 1814 года был утверждён адъюнктом химии Казанского университета. В 1815—1816 годах вёл в университете также приготовительный латинский класс, а 1816—1820 годах был редактором «Казанских известий».

Был избран экстраординарным профессором 12 января 1817 года, но не утверждён в этом звании за неимением вакансии: утверждение его в этом звании последовало лишь 24 августа 1821 года. Из-за отсутствия соответствующего профессора, временно преподавал в 1820—1822 годах фармацию.

В 1823 году, 21 июля был избран и 25 августа утверждён ординарным профессором технологии.

В 1824—1827 годах он преподавал также общую химию на врачебном отделении.

Химия в университете преподавалась крайне слабо и в 1833 и 1834 годах назначался конкурс на свободную кафедру химии, но безрезультатно: представляемые для соискания её сочинения оставались не одобренными. Вероятно, это обстоятельство и послужило причиной того, что 12 августа 1835 года преподавание чистой химии было поручено, в помощь Дунаеву, Н. Н. Зинину. 

По новому университетскому уставу 1835 года кафедра технологии была упразднена и 1 августа 1837 года Дунаев был уволен.

Скончался в Казани в 1843 году.

Примечания

Литература 
 Дунаев, Иван Иванович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1. — С. 317—318.

Ссылки 
Медицинский вестник. ДУНАЕВ И. И. — ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ

Выпускники Ярославской духовной семинарии
Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Профессора Императорского Казанского университета